Al-Haffah (district), een district in Syrië
 Al-Haffah (plaats), de hoofdplaats van dit district